Władysław Jagiełło ist der Name folgender Personen:

* Władysław Jagiełło (Politiker) (1910–1998), polnischer Politiker
 Władysław Jagiełło (Musiker) (1935–2009), polnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Władysław II. Jagiełło (vor 1362–1434), polnischer König